Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal tien interlands in het jaar 1977, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde in Argentinië (1978). De nationale selectie stond voor het achtste opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1976/77
DDR-Oberliga 1977/78

Duitse Democratische Republiek
1977